Jazbina je lahko:
 jazbina, jazbečev brlog
 Jazbina (jama) - kraška jama pri Petrinjah, Slovenija
 Jazbina (604 m) - vrh nad Dobrovo pri Ljubljani
 Jazbina, igričarska revija, nastala na pogorišču priljubljene revije Joker

Naselje

Slovenija 

 Jazbina, Občina Črna na Koroškem
 Jazbina, Občina Šmarje pri Jelšah

Hrvaška 

 Jazbina, Občina Desinić
 Jazbina Cvetlinska
 Jazbina Višnjička